Roman Friedli – ex calciatore svizzero
 Seraina Friedli – calciatrice svizzera
 Simon Friedli – bobbista, velocista e ostacolista svizzero